ФК «Джюгас» () — профессиональный футбольный клуб из Тельшяя, выступающий в чемпионате Литвы.

История 
Основан как профессиональный клуб в 2014 году и назван в честь любительских клубов Тельшяя, существовавших в 1923—1946 и 1991—1996 гг. С 2015 года играл в I лиге Литвы и стал чемпионом в 2019 году, но не смог получить лицензию на выступление в высшей лиге. Только в следующем сезоне клуб вышел в А Лигу благодаря её расширению. В июне 2022 года команду возглавил португальский специалист Жуан Пратеш.

Достижения 
  'Первая лига Литвы по футболу
  Победитель (1): 2019.

 Состав Состав на 

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD" 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD" 

 

 
 
 
  
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD" 
 
 
|-----

Сезоны (2014—…)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Литвы
Тельшяй